ppm kan verwijzen naar:
 pagina's per minuut, zie Printer
 parts per million
 pulspositiemodulatie
 project portfolio management
 Pashtun Protection Movement, een Pakistaanse politieke beweging